

Patronymes 
Sardi est un nom porté par :
 Carlos Holguín Sardi (1940-), homme politique colombien
 Dorotea Sardi (1763-1809), une chanteuse d'opéra (soprano) autrichienne
 Jan Sardi, scénariste et réalisateur australien
 Paolo Sardi (1934-2019), cardinal italien, patron de l'ordre souverain de Malte de 2010 à 2014
 Giovanni Sardi (1863-1913), architecte italien
 Sardi, musicien indonésien

Toponymes 
 Alà dei Sardi, commune de la province de Sassari en Sardaigne (Italie)
 José Nucete Sardi,  l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida au Venezuela.

Politique 
 Unione dei sardi, un parti politique italien
 Partito dei Sardi, parti politique social-démocrate et séparatiste en Sardaigne

Autre 
 Sardi, une race de mouton.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme